Родники:

 Множественное число слова «родник» — источник воды.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Родники — деревня в Волковысском районе Гродненской области.

Казахстан 
 Родники — село в Аршалынском районе Акмолинской области.
 Родники — село в Абайском районе Карагандинской области, упразднено в 2007 году.
 Родники — до 2008 года название села Булакты в Мугалжарском районе Актюбинской области.
 Родники — до 2000-х годов название села Айнабулак в Таскалинском районе Западно-Казахстанской области.
 Родники — прежнее название села Топаркол в Нуринском районе Карагандинской области.

Россия 
Башкортостан
 Родники — деревня в Белебеевском районе.
 Родники — деревня в Иглинском районе.
 Родники — деревня в Калтасинском районе.

Белгородская область
 Родники — хутор в Вейделевском районе.

Брянская область
 Родники — посёлок в Дятьковском районе.

Волгоградская область
 Родники — хутор в Дубовском районе.

Воронежская область
 Родники — хутор в Острогожском районе.
 Родники — хутор в Репьёвском районе.

Ивановская область
 Родники — город в Родниковском районе.

Калининградская область
 Родники — посёлок в Гурьевском районе.
 Родники — посёлок в Зеленоградском районе.
 Родники — посёлок в Правдинском районе.

 Калужская область
 Родники — деревня в Перемышльском районе.

Краснодарский край
 Родники — посёлок в Белореченском районе.

Красноярский край
 Родники — село в Шарыповском районе.

Курганская область
 Родники — деревня в Шумихинском районе.

Московская область
 Родники — посёлок городского типа в Раменском районе.
 Родники — деревня в Серпуховском районе.

Новгородская область
 Родники — деревня в Любытинском районе.

Новосибирская область
 Родники — посёлок в Тогучинском районе.

Оренбургская область
 Родники — деревня в Саракташском районе.

Пензенская область
 Родники — село в Лунинском районе.
 Родники — посёлок в Никольском районе.

Пермский край
 Родники — посёлок в составе города Добрянка.

Ростовская область
 Родники — хутор в Кагальницком районе.

Рязанская область
 Родники — посёлок в Чучковском районе.

Свердловская область
 Родники — деревня в Артёмовском городском округе.

Ставропольский край
 Родники — село в Ипатовском районе.

Татарстан
 Родники — село в Алексеевском районе.

Тверская область
 Родники — деревня в Удомельском районе.

Удмуртия
 Родники — деревня в Красногорском районе.
 Родники — деревня в Увинском районе.

Челябинская область
 Родники — посёлок в Карталинском районе.
 Родники — посёлок в Троицком районе.

Ярославская область
 Родники — деревня в Любимском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в  составе России
 Родники — село в Белогорском районе.
 Родники — село в Нижнегорском районе.
 Родники — упразднённое село в Черноморском районе.

Украина 
 Родники — посёлок в Амвросиевском районе Донецкой области.
 Родники — село в Баштанском районе Николаевской области.
 Родники — село в Волчанском районе Харьковской области.

Районы и микрорайоны городов 
 Родники — микрорайон города Новосибирска.

Другое 
 Родники — памятник природы в Лиманском районе Донецкой области Украины.

См. также 
 «Купол-Родники» — российский баскетбольный клуб из Ижевска